Motociklistična Velika nagrada Velike Britanije 1990 je bila enajsta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1990. Potekala je 5. avgusta 1990.

Razred 500 cm3

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1990
1990